Hafnerbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Hafnerbach, Marktgemeinde im Bezirk Sankt Pölten-Land. Bundesland Niederösterreich

Gewässer:
 Hafnerbach (Ach), rechter Zufluss der Ach (zur Singold) nach Lengenfeld, Gemeinde Oberostendorf. Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hafnerbach (Mährische Thaya), linker Zufluss der Mährischen Thaya vor der Holzermühle bei Alberndorf, Stadtgemeinde Raabs an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Hafnerbach (Pielach), rechter Zufluss zur Pielach bei Hafnerbach, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Hafnerbach (Schwallbach), linker Oberlauf des  Schwallbachs (zum Feistenbach, zum Weidachgraben, zur Naab) bis Neunaigen, Markt Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern

Siehe auch:
 Häfnerbach, rechter Zufluss des Nesselbachs vor Markertshofen, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg